Atalaia (arquitetura) — estrutura de arquitectura militar
Atalaia (navio) — navio de carga brasileiro afundado no Atlântico Sul em 1941

Toponímia

Brasil 
Atalaia (Aracaju) — bairro

Municípios 
Atalaia (Alagoas)
Atalaia (Paraná)
Atalaia do Norte — no Amazonas

Cabo Verde 
Atalaia (Cabo Verde) — freguesia na Ilha do Fogo

Portugal 
Atalaia (Vila Nova da Barquinha) — freguesia

Antigas freguesias 
Atalaia (Pinhel)
Atalaia (Gavião)
Atalaia (Lourinhã)
Atalaia (Montijo)
Atalaia do Campo — do Fundão
Póvoa de Atalaia — do Fundão

Emissoras de televisão do Brasil 
TV Atalaia — de Aracaju, Sergipe
TV Atalaia — de Oriximiná, Pará

Desambiguações de topônimos